Comitatul Menominee sau Menominee County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Menominee County, Michigan 
 Menominee County, Wisconsin